Baureihe 18 steht für:

 Schlepptender-Schnellzuglokomotiven mit der Achsfolge 2'C1' (Pacific) der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn:
 Baureihe 18.0: Sächsische XVIII H
 Baureihe 18.1: Württembergische C
 Baureihe 18.2: Badische IV f
 Baureihe 18.3: Badische IV h
 Baureihe 18.4–5: Bayerische S 3/6
 Baureihe 18.6: PKP-Baureihe Pm36
 Baureihe 18.6II: Bayerische S 3/6 (Umbau)
 Baureihe T 18.10: Turbinenlokomotiven

Siehe auch:
 DR 18 201
 DR 18 314